Senátní obvod Ostrava-město může být
 Senátní obvod č. 70 – Ostrava-město
 Senátní obvod č. 71 – Ostrava-město
 Senátní obvod č. 72 – Ostrava-město